Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Aisam-ul-Haq Qureshi che ha battuto in finale Jae-Sung An 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ivo Minář (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Kristian Pless (primo turno)
 Rik De Voest (quarti di finale)

 Assente
 Aisam-ul-Haq Qureshi (Campione)
 Wesley Moodie (quarti di finale)
 Adrian Cruciat (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2007